Wiltenburg (Utrecht), voormalig goed in Utrecht/Vechten, oude plaatsnaam voor Utrecht/Vechten
 Wiltenburg (Reeuwijk), voormalige heerlijkheid en heden nog een boerderij in Reeuwijk
 Wiltenburg (schaatsen)